Il termine è generalmente riferito a 
 Zoo – giardino zoologico; da cui derivano parole composte col significato di animale, dal greco zô (esempi: zoologia, zoomorfo, zooplancton, zootecnica, ecc.)
ma può anche indicare:

Codici 
 zoo  – codice ISO 639-3 di una lingua zapoteca (lingua zapoteca di Asunción Mixtepec)

Film 
 Zoo – film di Cristina Comencini del 1989

Letteratura 
 Zoo, Storie di bipedi e altri animali – romanzo di Gianni Clerici edito da Rizzoli nel 2006 e tra i vincitori del Premio Grinzane Cavour del 2007
 Zoo – romanzo di Isabella Santacroce edito da Fazi nel 2006
Zoo – romanzo del 2012 di James Patterson e Michael Ledwidge

Musica 
 ZOO – gruppo musicale valenzano
 Zoo – singolo degli Echoes del 2000
 Zoo – album discografico dei Fantastic Plastic Machine del 2003

Tecnologia 
 .zoo – in informatica, formato di file compresso

Televisione
Zoo – serie televisiva statunitense del 2015